Ilimananngip Nunaa bezeichnet:
 Ilimananngip Nunaa (Berg), Berg im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Ilimananngip Nunaa, Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland, siehe Milne Land